Sergia kan syfta på:

 Sergia (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Sergia (gens) – en inflytelserik ätt i det antika Romerska riket
 Sergia (växter) – ett släkte av växter